Oberstetten ist der Name folgender Orte:

 Oberstetten (Erlenmoos), Ortsteil der Gemeinde Erlenmoos, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Oberstetten (Feldkirchen-Westerham), Ortsteil der Gemeinde Feldkirchen-Westerham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Oberstetten (Hohenstein), Ortsteil der Gemeinde Hohenstein, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Oberstetten (Hunderdorf), Ortsteil der Gemeinde Hunderdorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Oberstetten (Niederstetten), Ortsteil der Gemeinde Niederstetten, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Oberstetten SG, Ortsteil der Gemeinde Uzwil im Kanton St. Gallen
 Oberstetten (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern